Серо де лас Флорес има више значења:

 Серо де лас Флорес (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Серо де лас Флорес (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Серо де лас Флорес (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо де лас Флорес (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику